Пятилетка или пятилетний план — метод планирования развития стран, включающий разработку целевых показателей социально-экономического развития на срок 5 лет.

Пятилетнее планирование в СССР и странах социалистического блока 

Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР использовались как инструмент быстрого экономического развития СССР с 1928 года. Планы разрабатывались централизованно в общенациональном масштабе специально созданным государственным органом (Госпланом СССР) под руководством Коммунистической партии Советского Союза.

Пятилетние планы в качестве основного инструмента планирования применялись также во многих социалистических странах, как правило, на основе опыта СССР. Страны члены Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) осуществляли также совместную плановую деятельность на основе принятой долговременной Комплексной программы социалистической экономической интеграции.

Страны социалистического блока, применявшие пятилетнее планирование:
 СССР — Пятилетки СССР (с 1928 по 1991 год)
 Албания (с 1951 года)
 Болгария (с 1948 года)
 Венгрия (с 1950 года)
 Польша
 Румыния (с 1951 года по 1989 год)
 Чехословакия (с 1949 года)
 Куба (с 1976 года)
 Монголия (с 1945 года)

Несоциалистические страны, которые применяли пятилетнее планирование 
Пятилетнее планирование, как инструмент управления экономическим развитием государства, использовало множество несоциалистических государств:
 Аргентина (1947—1955)
 Афганистан (с 1957 года)
 Бурунди (с 1968 года)
 Габон (с 1966 года)
 Египет (с 1960 года)
 Индонезия (c 1956 года)
 Ирак (с 1970 года)
 Иран (с 1948 года)
 Камбоджа (1960—1964)
 Камерун (с 1960 года)
 Лесото (с 1971 года)
 Мали (1961—1968 года)
 Марокко (с 1968 года)
 Непал (с 1950 года)
 Пакистан
 Сирия (с 1961 года)
 Франция
 Япония

 Сомали (1963—1967)
 Того (с 1965 года)
 Турция (с 1962 года)
 Южная Корея — Пятилетки Южной Кореи (с 1962 по 1996 годы)
 Эфиопия

В других странах 
 Белоруссия (с 1996 года)
 Вьетнам (с 1958 года)
 Индия — Пятилетки Индии (с 1 апреля 1951 года по март 2017 года)
 Китайская Народная Республика — Пятилетки Китая (с 1953 года)
 Малайзия (с 1966 года)
 Бутан — Пятилетки Бутана (с 1961 года)

Интересные факты 
 Знаменитый британский писатель Джордж Оруэлл придумал свое знаменитое математическое выражение «два плюс два равно пять», вдохновившись советским лозунгом «Пятилетку — в четыре года!».

См. также 
 Управление по четырёхлетнему плану

Примечания 

Единицы измерения времени
Пятилетнее планирование
Советизмы